Progression du record du monde de natation sportive messieurs pour l'épreuve du 4 ×  4 nages en bassin de 50 et .

Bassin de 50 mètres

Bassin de 25 mètres

4 × 100 yards 4 nages

Notes et références 

Relais
Quatre nages